Prins Bernhardplein (Amsterdam), plein in Amsterdam
Prins Bernhardplein (Utrecht), plein en buurt in Utrecht